Кондра́тьєв — російське прізвище. Відомі носії:
 Кондратьєв Віталь Христофорович (* 1934) — український кінооператор.
 Кондратьєв Володимир Йосипович — актор театру, Народний артист України;
 Кондратьєв Володимир Олександрович — соліст-вокаліст Одеського академічного театру музичної комедії імені М.Водяного, заслужений артист України.
 Кондратьєв Георгій Петрович — колишній білоруський та радянський футболіст, нині тренер збірної білорусі з футболу;
 Кондратьєв Герасим — засновник м. Суми, козацький полковник;
 Кондратьєв Іван Петрович — Герой Радянського Союзу;
 Кондратьєв Костянтин Миколайович — повний кавалер ордена Слави;
 Кондратьєв Леонтій Васильович — Герой Радянського Союзу;
 Кондратьєв Максим Валерійович — російський хокеїст;
 Кондратьєв Михайло Юрійович (1977—2014) — майор юстиції, учасник російсько-української війни.
 Кондратьєв Олександр:
 Кондратьєв Олександр Андрійович — російський та радянський державний діяч, підприємець;
 Кондратьєв Олександр Володимирович — російський міні-футболіст;
 Кондратьєв Олександр Олександрович — учасник Жовтневої революції;
 Кондратьєв Олександр Олексійович — російський письменник, поет, перекладач, критик;
 Кондратьєв Олександр Якович — повний кавалер ордена Слави;
 Кондратьєв Петро Васильович — Герой Радянського Союзу;
 Кондратьєв Сергій Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Кондратьєв Сергій Петрович — російський філолог-класик та перекладач прози і драматургії з давньогрецької на російську мову.
 Кондратьєв Ярослав Юрійович — ректор Національної академії внутрішніх справ України.

Див. також 
 Кондратьєва

Примітки

Джерела та література 
 Ю. А. Мицик. Кондратьєви  // 
Російські прізвища